Una primera aproximación al concepto de ideográfica parte del campo de investigación científica

Cada símbolo tiene un significado único . De este modo el sol podría ser representado como "( # " y la luna como " )". Los caracteres chinos y los kanji japoneses son ideogramas. La escritura maya es ideograma.

En algunas culturas fluviales como Mesopotamia o Egipto, en un principio, apareció la escritura ideográfica y la silábica después. Los emoticonos, nacidos en la segunda mitad del siglo XX en Internet, también son un sistema de signos ideográficos.

Bibliografía 	
 María Teresa Sirvent. Filosofía de las ciencias humanas y sociales (1991)

 Imanuel Wallerstein. Abrir las Ciencias sociales (1995).Sistemas de escritura

Enlaces externos